Helloween е албум на германската пауър метъл група Helloween. Той не е в списъка на студийните албуми, а е EP.

Състав 
 Кай Хансен – китара, вокал
 Михаел Вайкат – китара
 Маркус Гроскопф – бас китара
 Инго Швихтенберг – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Хелоуин
Музикални албуми от 1985 година
EP-та